Divico peut faire référence à 
 Divico, chef des helvètes mort en 58 
 Le divico, un cépage de Suisse nommé en référence au premier